O nome Vamco foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tempestade tropical Vamco (2003) - tempestade tropical que afetou Taiwan e atingiu o leste da China. Danos desconhecidos.
 Tufão Vamco (2009) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 na escala de furacões de Saffir-Simpson a leste das Marianas Setentrionais. Apenas danos mínimos.
Tufão Vamco (2020) - foi um tufão de categoria 4 que atingiu as Filipinas em novembro de 2020. Ele também é chamado de tufão Ulysses. 

Desambiguação